Hadergasse heißen folgende geographischen Objekte:

 Hadergasse (Gemeinde Heiligenblut), Ortschaft von Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Hadergasse (Gemeinde Kainach bei Voitsberg), Ortschaft von Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark